Gregory kan syfta på följande:

 Den engelska formen av förnamnet Greger

Geografi

Antarktis 

 Gregory Point, udde, 
 Mount Gregory, berg,

USA 

 Gregory, Oklahoma, ort, Rogers County, 
 Gregory, Texas, ort, San Patricio County, 
 Gregory, South Dakota, ort, Gregory County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar